Европейская конфедерация стрелкового спорта () — организация, которая управляет спортивной стрельбой на европейском уровне и организует проведение соревнований и упражнений в каждой из дисциплин. Это одна из пяти континентальных конфедераций, входящих в Международную федерацию спортивной стрельбы.

Адрес штаб-квартиры — Швейцария, Лозанна, улица Вуа дю Шарио 3, 1003.

История 
В 1952 году на Конгрессе Международного союза стрелкового спорта (УИТ) в Хельсинки (Финляндия) было решено организовывать чемпионаты Европы по стрельбе. Первый такой чемпионат был проведён в 1955 году в Бухаресте (Румыния) под контролем УИТ и под патронажем президента румынской республики. Эти соревнования были проведены на высоком уровне, кроме того, в программе официальных соревнований выступали женщины и юниоры.

Согласно официальным протоколам соревнований, в первом чемпионате Европы стрелки из СССР выиграли двенадцать из тринадцати медалей в командном зачёте и тринадцать медалей в личном зачёте.

Организация Европейской конфедерации стрелкового спорта является следствием работы Комитета по европейским делам, который был устроен Международным союзом стрелкового спорта 1958 году в Москве во время проведения чемпионата мира. Этот Комитет интенсивно работал над развитием стрелкового спорта в Европе и предложил в 1960 году во время Олимпийских Игр в Риме сформировать Европейскую конфедерацию стрельбы. Четыре года спустя перед Генеральной Ассамблеей УИТ был поставлен вопрос об утверждении устава Конфедерации.

Европейская конфедерация стрелкового спорта была создана представителями двадцати трёх национальных федераций 18 августа 1969 года в городе Пльзень (бывшая Чехословакия) на Генеральной ассамблее во время проведения чемпионата Европы .

В настоящее время Европейская конфедерация объединяет 49 национальных федераций.

С 2009 года её президентом является глава Стрелкового союза России Владимир Лисин, а секретариат организации перенесен в Москву (Россия), по месту жительства президента конфедерации.

Соревнования 
Основные соревнования, которые организовывает Европейская конфедерация стрелкового спорта:
 Чемпионат Европы (проводится два раза в год во всех дисциплинах, за исключением пневматики)
 Чемпионат Европы по пневматике (проводится ежегодно)

Структура 
Европейская конфедерация состоит из президента и вице-президентов, Генеральной ассамблеи (проводится каждые два года), Исполнительного комитета, Совета и Технических Комитетов.

Президенты 

The ISSF European Shooting Championships are the main shooting championships in Europe organize by European Shooting Confederation (ESC).

История событий

Results Database
 http://www.issf-sports.org/competitions/historicalmedalwinners.ashx
 http://www.issf-sports.org/competitions/results.ashx
 https://web.archive.org/web/20180224042542/http://results.sius.com/Championships.aspx
 http://www.esc-shooting.org/documents/results/
 http://www.esc-shooting.org/documents/european_championships/
 http://www.the-sports.org/shooting-sports-european-shotgun-and-running-target-championships-2018-epr84349.html

Summary of Championships (All Events)

European Junior Shooting Championships (25, 50, Running Target)

Special Championships 
Every year 2-4 special championships held for European countries in separate shooting disciplines.

Special Shotgun Championships
 6 Edition (1978, 1995, 1997, 2013, 2014, 2018) of shotgun and running target was held simultaneously.

Special 10 m Events Championships

Special 300 m Events Championships

Special Running Target Championships
 6 Edition (1978, 1995, 1997, 2013, 2014, 2018) of shotgun and running target was held simultaneously.

Ссылки
ISSF Results Overview

Примечания

Ссылки 
 
 

Стрелковый спорт
Спортивная стрельба